Лалу́ () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Лалу, Виктор (1850—1937) — французский архитектор.
 Лалу, Рене (1929—2004) — французский аниматор, режиссёр мультипликационных фильмов.